Голенкин — русская фамилия. 

Известные носители:

 Голенкины — дворянский род.

 Голенкин, Гавриил Кузьмич (ум. 1820) — русский военно-морской деятель, вице-адмирал (1799).
 Голенкин, Михаил Ильич (1864—1941) — русский ботаник, профессор.
 Голенкин, Фёдор Ильич (1871—1936) — военный инженер, полковник, профессор Николаевской инженерной академии, автор ряда научных работ.

Примечания